Берлинский полумарафон — ежегодный полумарафон, который проводится в Берлине, Германия. Впервые прошёл в 1984 году. В 2011 году на старт пробега вышло 25500 участников.

Официальный спонсор пробега — шведская энергетическая компания .

В 2014 году полумарафон состоялся 30 марта. Действующий рекордсмен мира на дистанциях 10 и 15 километров Леонард Комон дебютировал на полумарафонской дистанции. В результате он выиграл с результатом 59.14 — это самый быстрый дебют в истории. Его партнёр по тренировкам и соотечественник Абрахам Черобен занял 2-е место, проиграв десятые доли секунды.

Победители

Примечания 

Полумарафоны